Ива́н Ива́нович Смирно́в:
 Смирнов, Иван Иванович (1872—?) — русский педагог.
 Смирнов, Иван Иванович (1887—1938) — русский агроном-почвовед.
 Смирнов, Иван Иванович (1901—1962) — советский генерал-майор.
 Смирнов, Иван Иванович (в монашестве Глеб; 1913—1987) — архиерей Русской православной церкви, архиепископ Орловский и Брянский.
 Смирнов, Иван Иванович (1909—1965) — советский историк, специалист по изучению крестьянства, лауреат Сталинской премии второй степени.
 Смирнов, Иван Иванович (1910—?) — советский футболист.
 Смирнов, Иван Иванович (1922—1987) — полный кавалер ордена Славы.